54-й отдельный инженерный батальон  — воинское подразделение Вооружённых Сил СССР во время Великой Отечественной войны.

История 

В составе действующей армии с 22 июня 1941 по 14 июня 1944 года.

В июне 1941 года находится на Карельском перешейке, к сентябрю 1941 года изъят из состава 23-й армии и приступил к совершенствованию обороны на южных подступах к Ленинграду. В октябре 1941 года вошёл в состав 42-й армии и с тех пор являлся её армейским инженерным батальоном, проводил инженерное обеспечение всех операций, в которых участвовала армия. Базировался в районе Пулковских высот.

В январе 1943 года переводился с южных подступов к Ленинграду для участия в инженерном обеспечении операции по прорыву блокады Ленинграда.

Участвует в Ленинградско-Новгородской наступательной операции, отличился при освобождении Красного Села. 19 января 1944 года в районе Русско-Высоцкого сапёры батальона вместе с разведчиками 168-й стрелковой дивизии были в передовой группе 42-й армии, которая встретила наступающие с Ораниенбаумского плацдарма части 2-й ударной армии

14 июня 1944 года переформирован в 54-й отдельный инженерно-сапёрный батальон 21-й инженерно-сапёрной бригады.

Полное наименование 

 54-й отдельный инженерный Красносельский батальон

Подчинение

Командиры  
 капитан Шестаков Николай Иосифович

Награды и наименования

Другие инженерно-сапёрные подразделения с тем же номером  
 54-й отдельный сапёрный батальон 5-й стрелковой дивизии 1-го формирования 
 54-й отдельный сапёрный батальон 5-й стрелковой дивизии 2-го формирования 
 54-й гвардейский отдельный сапёрный батальон
 54-й отдельный инженерно-сапёрный батальон 21-й инженерно-сапёрной бригады
 54-й отдельный инженерно-сапёрный батальон 61-й инженерно-сапёрной бригады
 54-й отдельный штурмовой инженерно-сапёрный батальон
 54-й отдельный моторизованный понтонно-мостовой батальон Крымского, Северо-Кавказского фронтов, Приморской, 7-й отдельной армии
 54-й отдельный моторизованный понтонно-мостовой Рижский батальон Северо-Западного, 2-го Прибалтийского, Ленинградского фронтов

Ссылки 
 Перечень № 27 инженерных частей (отдельных батальонов, рот, отрядов), со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

Инженерно-сапёрные батальоны СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году